Der 12. Snowboard-Europacup 2011/12 begann am 26. Oktober 2011 im schweizerischen Saas-Fee und endete am 24. März 2012 im österreichischen Haus im Ennstal.

Männer

Podestplätze Männer 
PGS = Parallel-Riesenslalom
PSL = Parallelslalom
GS = Riesenslalom
SBX = Snowboardcross
SBS = Slopestyle
HP = Halfpipe
BA = Big Air

Frauen

Podestplätze Frauen 
PGS = Parallel-Riesenslalom
PSL = Parallelslalom
GS = Riesenslalom
SBX = Snowboardcross
HP = Halfpipe
BA = Big Air

Weblinks 
Europacup Herren

Europacup Damen

2011/12
Wintersport-Continental-Cup 2011/12